Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1963 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Чемпіонаті та Кубку СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Анатолій Зубрицький (до 31 липня), Леонід Родос (з 1 серпня).
 Тренери: Матвій Черкаський, Михайло Дідевич.

Клас «А», Друга група

Кубок СРСР

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1963